Colin Gubbins (1896-1976), officier britannique qui dirigea le Special Operations Executive ;
 David Gubbins (1947-), géophysicien britannique ;
 Paul Gubbins (1949-2016), espérantiste britannique.